Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1997 odbywały się w dniu 13 lipca w Bari.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 
 Dane na foeldeak.com

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1997 w zapasach
Igrzyska Śródziemnomorskie 1997
Zapasy we Włoszech